Eleição condicional
Liberdade condicional
Condicional (canção) - de Los Hermanos

Veja também
Incondicional

Desambiguação